Lady Macbeth de Mtsensk puede referirse a:

 Lady Macbeth de Mtsensk, cuento del escritor ruso Nikolái Leskov publicado en 1865.
 Lady Macbeth de Mtsensk, ópera del compositor ruso Dmitri Shostakóvich.
 Lady Macbeth en Siberia (Sibirska Ledi Magbet), película polaca de 1961 dirigida por Andrzej Wajda.
 Lady Macbeth, película británica de 2016.